Anbetungskirche steht für eine Kirche, die vor allem für die Anbetung bestimmt ist, insbesondere für die eucharistische Anbetung:

 Anbetung-der-Könige-Kirche, Kirchen zu Ehren der Bibelgeschichte der Hl. Drei Könige
 Immerwährende-Anbetung-Kirche, Kirchen zu Ehren der Immerwährenden Anbetung
diverse Kirchen von Anbetungsschwestern:
 Klosterkirche St. Clara/Anbetungskirche im Kloster der Klarissen von der Ewigen Anbetung Bautzen
 Anbetungskirche (Schönstatt), katholische Kirche auf Berg Schönstatt
 Klarissen-Anbetungskirche (Wien)
sowie:
 Anbetungskirche (Hassels), evangelische Kirche in Düsseldorf-Hassels